L'allegro cantante – film del 1938 diretto da Gennaro Righelli
L'allegro cantante (Das abenteuer geht weiter) – film del 1939 diretto da Carmine Gallone